Иванчиха — название населённых пунктов в России:

 Иванчиха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Иванчиха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.